Дєдовськ — місто в Істрінському муніципальному районі Московської області.
  — залізнична станція Московської залізниці.
 Міське поселення Дєдовськ — муніципальне утворення в Істрінському муніципальному районі Московської області.